Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Alberto Berasategui e Jordi Burillo che hanno battuto in finale Pablo Albano e Àlex Corretja 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Luis Lobo /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (semifinali)
 Neil Broad /  Piet Norval (secondo turno)
 Menno Oosting /  Jan Siemerink (semifinali)

 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (quarti di finale)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (primo turno)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (quarti di finale)
 Hendrik Jan Davids /  Marc-Kevin Goellner (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1997